Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1980 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 23 juin au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Evonne Goolagong bat Chris Evert en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Tracy Austin et Martina Navrátilová.

Parcours 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1980
Wimbledon Simple dames
Tennis en Angleterre en 1980
Tennis en juin 1980
Tennis en juillet 1980